gelijnde silene-uil
 gevlekte silene-uil
 gevorkte silene-uil
 gewone silene-uil
 oorsilene-uil
 variabele silene-uil
 witband-silene-uil
 witvlek-silene-uil